Casting – nel cinema, la selezione degli attori e l'assegnazione dei ruoli 
 Casting – in informatica, la conversione esplicita tra differenti tipi di dato
 Casting – tipo di mulinello da pesca
 Casting – sport derivato dalla pesca sportiva
 Casting – termine inglese per la fusione industriale di metalli
 Casting – film documentario del 2001 diretto da Emmanuel Finkiel

Altri progetti